Walery Krokay (1889-1940), major Wojska Polskiego
 Walery Krokay (1914-1982), kapitan Wojska Polskiego, cichociemny